Велдон има више значења:
 Велдон (Калифорнија)
 Велдон (Ајова)
 Велдон (Арканзас)
 Велдон (Илиноис)
 Велдон (Северна Каролина)